Фі́шланд-Дарс-Цинґст () — півострів довжиною 45 кілометрів на узбережжі Балтійського моря. Знаходиться між Ростоком і Штральзундом у землі Мекленбурґ — Передня Померанія.

Півострів поділяється на три півострова. З заходу на схід: Фішланд, Дарс та Цинґст. 
У давні часи всі три частини півострова Фішланд-Дарс-Цинґст були островами. Між 14-16 сторіччями морські рукави були засипани.

На півостріві Дарс та частині півострова Цинґст знаходиться національний парк.

Посилання 
 туристична сторінка півострова  (німецька, англійська)

Півострови Європи
Балтійське море